Modesto steht für:

 Modesto (Familienname)

Geografische Objekte:
 Modesto, Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Modesto (Illinois), Dorf im Macoupin County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Modesto (Indiana), Weiler im Monroe County, Indiana, Vereinigte Staaten
 Provinz Modesto Omiste, eine Provinz in Bolivien

Siehe auch:
 Modestus